Тампа (англ. Tampa) — многозначный термин; топоним.

 Тампа — третий по размеру город штата Флорида, США, административный центр округа Хилсборо.
 Тампа (англ. Tampa Bay) — залив в центральной части западного побережья Флориды.
 Тампа — индейская резервация племени семинолов во Флориде.
 Тампа — город в Западной Австралии.
  — несколько одноимённых рек в Румынии.
 MV Tampa — норвежское транспортное судно, контейнеровоз.